Чемпионат мира по снукеру 1976 (, также известен как 1976 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший в Мидлсбро и Манчестере (Англия). Это был первый чемпионат под спонсированием сигаретного бренда Embassy. Чемпионом мира стал Рэй Риардон.

Наивысший брейк 

 138 — Джон Спенсер

Результаты

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1976 год в снукере